Корляки́ — село Санчурского района Кировской области в 36 км от города Санчурск при впадении реки Юкшумка в Большой Кундыш.

Село было основано карелами, выходцами из Нижнего Новгорода, после покорения Казани. По одной из версий, название деревни произошло от прозвища «кореляки»: так местные жители называли выходцев из Карелии.

Ссылки 

Населённые пункты Санчурского района